Елизавета Инчбаль, также Инчбальд  (, до замужества Симпсон; 15 октября 1753, Стэннингфилд, Саффолк — 1 августа 1821, Лондон) — английская , ,  и литературный критик.

Елизавета Инчбальд родилась в 1753 году в семье фермера-католика. Была восьмой из девяти детей. Получила домашнее образование. В 18 лет вышла замуж за актёра Джозефа Инчбальда.

Её роман «Простая история» переведен на все европейские языки (1791). Первоначально название романа должно было звучать как «Обыкновенная история», но писатель И. А. Гончаров, чей роман с тем же названием был издан за год до публикации романа Инчбальд в России, попросил редактора журнала «Отечественные записки» (в котором в 1848 году был впервые напечатан роман Инчбальд) изменить название, чтобы не поощрять ненужные сравнения.
Инчбальд принадлежат также «Дитя природы», драма; «Полночь», комедия; масса фарсов, роман «Матильда» (продолжение «Простой истории»), «Искусство и жизнь» и др. Также добилась успеха как актриса, несмотря на речевой недостаток (заметное заикание).

Примечания

Ссылки 
 
 Портреты on line

Английские писатели